Kendra Lust (Madison Heights, 18 de setembro de 1978) é uma atriz pornográfica norte-americana.

Biografia 
Lust nasceu em Madison Heights, Michigan. Ela é de ascendência franco-canadense e italiana.

Lust fez strip por um ano e meio, enquanto ela estava na faculdade, a fim de pagar a mensalidade. Formou-se com um grau de bacharel em enfermagem e trabalhou como enfermeira durante sete anos.

Carreira 
Lust trabalhou como modelo de webcam cerca de três meses antes de começar a atuar em filmes pornográficos. Ela entrou na indústria de filmes adultos em março de 2012.

Vida pessoal 
Lust é casada com um policial com quem tem uma filha.

Prêmios e indicações

Ligações externas

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência italiana
Naturais do Michigan